Дания была пионером в развитии коммерческой ветроэнергетики в 1970-х годах. На сегодняшний день датские компании Vestas и Siemens Wind Power остаются лидерами на рынке ветрогенераторов и их компонентов.

Дания является мировым лидером по установленной мощности ветрогенераторов на душу населения. В 2009 году ветроэнергетика обеспечила 19,3 % электроэнергии Дании, и 48 % — в 2020 году.

История 
Дания начала развитие своей ветряной энергетики в 1970-х годах вслед за экономическими последствиями, вызванными ростом цен на нефть. В 1980-х годах правительство Дании приняло решение сократить к 2005 году выбросы СО2 на 22 % в сравнении с 1988 годом. После Чернобыльской аварии, в 1988 году правительство Дании запретило строительство атомных электростанций.

Первая промышленная ветряная турбина была установлена в Дании в 1976 году. В 2021 году в Дании функционировали 6271 ветряных турбин суммарной мощностью 6235 МВт.

Производство 
75% ветряных турбин принадлежат частным инвесторам. Около 100 тысяч граждан Дании инвестировали в ветряную энергетику. Половина ветрогенераторов принадлежит кооперативам. К 1996 году было создано около 2100 кооперативов, которые инвестировали в строительство ветряных электростанций и владели ими.

Датские производители оборудования для ветроэнергетики примерно 90 % своей продукции и услуг отправляют на экспорт. В 2006 году компании Дании произвели ветряных турбин суммарной мощностью 5439 МВт, из них на экспорт было отправлено 99 %. Датские компании занимают около 38 % мирового рынка оборудования для ветроэнергетики. Суммарная выручка датских компаний — около 3 млрд евро в год. В ветряной индустрии Дании занято примерно 20 тыс. человек. В 1996 году в индустрии было занято менее 10 тыс. человек.

Оффшорная ветроэнергетика 

Дания один из лидеров и пионеров офшорной ветроэнергетики. В 2003 году во всём мире было построено 530 МВт офшорных ветряных электростанций, из них 492 МВт были построены в Дании.

Экология 
В 1990 году промышленность Дании выбрасывала в атмосферу ежегодно около 70 млн тонн парниковых газов. Из них 63 % производила энергетика, транспорт 22 %, на долю сельского хозяйства приходилось 15 %. В 2006 году ветроэнергетика Дании предотвратила выбросы в атмосферу: СО2 3 млн 395 тыс. тонн, метана — 1235 тонн, диоксида серы — 1576 тонн, оксидов азота — 4588 тонн.

См. также 
 Ветроэнергетика
 Vestas
 Siemens Wind Power A/S

Примечания

Ссылки 
Ассоциация ветроэнергетики Дании 

Ветроэнергетика Дании в реальном времени

Ветроэнергетика
Энергетика Дании